Keld steht für:

 Keld (Vorname), männlicher Vorname
 Keld (North Yorkshire), Dorf in England

KELD steht für:

 South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field (ICAO-Code), Flughafen bei El Dorado, Union County, Arkansas, Vereinigte Staaten